Der Kanton Tarascon-sur-Ariège ist ehemaliger französischer Wahlkreis im Département Ariège und in der Region Midi-Pyrénées. Er umfasste 20 Gemeinden im Arrondissement Foix; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Tarascon-sur-Ariège. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung.

Gemeinden 

Tarasconsurariege
Aufgelöst 2015